Askvoll (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Askvoll (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente